Okręty US Navy o nazwie USS  "Dubuque":
 Pierwszy  był kanonierką. W służbie, z przerwami, w latach 1905-45.
 Drugi  był okrętem desantowym. W służbie w latach 1967-2011.

Dubuque